Once in a LIVEtime — музичний альбом гурту Dream Theater. Виданий 1998 року лейблом EastWest. Загальна тривалість композицій становить 154:13. Альбом відносять до напрямку прогресивний метал.

Список пісень

CD 1 
 «A Change of Seasons I: The Crimson Sunrise» — 3:56
 «A Change of Seasons II: Innocence» — 3:05
 «Puppies on Acid» — 1:24
 «Just Let Me Breathe» — 5:53
 «Voices» — 10:34
 «Take the Time» — 12:20
 «Derek Sherinian Piano Solo» — 1:54
 «Lines in the Sand» — 13:13
 «Scarred» — 9:27
 «A Change of Seasons IV: The Darkest of Winters» — 3:17
 «Ytse Jam» — 4:09
 «Mike Portnoy Drum Solo» — 6:59

CD 2 
 «Trial of Tears» — 14:11
 «Hollow Years» — 7:01
 «Take Away My Pain» — 6:16
 «Caught in a Web» — 5:16
 «Lie» — 6:45
 «Peruvian Skies» — 7:50
 «John Petrucci Guitar Solo» — 8:06
 «Pull Me Under» — 8:15
 «Metropolis» — 6:16
 «Learning to Live» — 4:13
 «A Change of Seasons VII: The Crimson Sunset» — 3:49

Посилання 
 Allmusic : огляд 
 Encyclopaedia Metallum - Dream Theater - Once in a LIVEtime 

Альбоми Dream Theater